Маунт Ери има више значења:
 Маунт Ери (Џорџија)
 Маунт Ери (Мериленд)
 Маунт Ери (Северна Каролина)